Een verkeersweg:
 N892 (België)
 N892 (Nederland), zie Provinciale weg 892

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing